Oniria est le titre de plusieurs œuvres littéraires :
 Oniria, roman d'horreur de l'auteur québécois Patrick Sénécal, publié en 2004 ;
 Oniria, série littéraire de l'auteure française B. F. Parry en quatre tomes, publiée entre 2014 et 2016.

Homonymie de titre